Arques hace referencia a varios artículos:

Comunas francesas
 Arques (Aude)
 Arques (Aveyron)
 Arques (Pas-de-Calais)